Walter de Burgh (c. 1230-28 de julio de 1271), también escrito Bourke o Burke , fue un noble irlandés de la Casa de Burke, II señor de Connaught y I conde de Úlster (segunda creación).

Vida 
Fundó Athassel Priory.

En 1243, sucedió a su padre como señor de Connach. Por orden real de Westminster de septiembre de 1247, sir John Fitzgeoffrey recibió el encargo del rey de ocupar las tierras del hermano mayor de De Burgh, Richard, que había fallecido. Las tierras de De Burgh en Connaught estaban en posesión de John de Livet, probablemente el hijo de Gilbert de Lyvet, uno de los primeros alcaldes lores de Dublín y Marmaduke de Eschales (Scales).

En 1264 fue creado conde de Úlster por derecho, al casarse ese mismo año con Maud de Lacy, hija única y heredera de Hugh de Lacy, conde de Úlster. En 1270, él y Walter de Ufford, lord justicia de Irlanda, fueron derrotados por Aedh mac Felim Ó Conchobair en la batalla de Áth an Chip.

Murió aproximadamente a los 40 años, en Galway.

Familia

Ascendencia 
De Burgh fue el segundo hijo de Richard Mór de Burgh, I lord de Connaught, y de Egidia de Lacy.

Matrimonio y descendencia 
En 1264, se casó con su prima lady Maud de Lacy, hija única y heredera de Hugh de Lacy, conde de Úlster y su esposa Emmeline de Riddlesford, nieta de Walter de Riddlesford.

Se casó en segundas nupcias con Aveline, hija de sir John FitzGeoffrey, lord justicia de Irlanda, y de Isabel Bigod. Su primogénito y susesor fue Richard Óg de Burgh, II conde del Úlster (El Conde Rojo de Úlster). Tuvo otros tres hijos, Theobald, William y Thomas, y una hija, Egidia, quien desposó a sir James Stewart (1260-1309), gran senescal de Escocia.

Referencias

Bibliografía 

 Weis, Frederick Lewis. Ancestral Roots of Certain American Colonists Who Came to America Before 1700. Líneas 73-30, 177B-8, 177B-9.
 John O'Donovan. The Tribes and customs of Hy-Many (1843).
 MacLysaght, Edward. The Surnames of Ireland (1978), Dublín.
 Holland, Patrick. The Anglo-Normans in Co. Galway: the process of colonisation (1987-88), Journal of the Galway Archaeological and Historical Society, vol. 41.
 Excavation on the line of the medieval town defences of Loughrea, Co. Galway (1987-88), J.G.A.& H.S., vol. 41.
 Holland, Patrick. Anglo-Norman Galway; rectangular earthworks and moated sites (1993), J.G.A. & H.S., vol. 46.
 Harbison, Sheelagh.  Rindown Castle: a royal fortress in Co. Roscommon (1995), J.G.A. & H.S., vol. 47.
 Holland, Patrick. The Anglo-Norman landscape in County Galway; land-holdings, castles and settlements (1997), J.G.A.& H.S., vol. 49.
 Annals of Ulster en CELT: Corpus of Electronic Texts, en la Universidad Colegio Cork.
 Annals of Tigernach en CELT: Corpus of Electronic Texts, en la Universidad Colegio Cork.
Crónicas irlandesas y su cronología , del Trinity College (Dublín).

Enlaces externos 

Personas del condado de Limerick
Nobles de Irlanda del siglo XIII